Classe Triton (sottomarino)
 Classe T (sommergibile Regno Unito) o Triton